Hjalmar Procopé kan syfta på:

 Hjalmar Procopé (poet) (1868–1927), finlandssvensk journalist, poet och dramatiker. 
 Hjalmar J. Procopé (1889–1954), politiker och diplomat.